Febres Cordero puede referirse a:

Personas
 Fernando Febres-Cordero (n. 1978), físico venezolano.
 Foción Febres-Cordero (1831 - 1911), abogado venezolano, rector de la Universidad de los Andes.
 Georgina Febres-Cordero (1861-1925), religiosa venezolana.
 Juan Jose Febres-Cordero, político venezolano.
 León de Febres-Cordero y Oberto (1797-1872), militar venezolano y prócer de la independencia de Guayaquil.
 León Febres-Cordero Ribadeneyra (1931-2008), alcalde de Guayaquil y presidente ecuatoriano.
 León Febres-Cordero (n. 1954), escritor y dramaturgo venezolano.
 Maria Elena Febres-Cordero (n. 1948), educadora y ambientalista venezolana.
 San Miguel Febres-Cordero (1854-1910), religioso ecuatoriano canonizado el 21 de octubre de 1984 por Juan Pablo II.
 Rafael María Febres-Cordero (n. 1946), religioso venezolano.
 Siro Febres-Cordero (1930-2006), empresario venezolano.
 Tulio Febres-Cordero (1860-1938), escritor venezolano.
 Francisco Pérez Febres-Cordero (1934 -2010), poeta y periodista ecuatoriano.

Geografía 
 Febres Cordero, parroquia urbana de la ciudad de Guayaquil.
 Tulio Febres Cordero, municipio del estado Mérida, Venezuela.